Чемпионат Азии по международным шашкам среди женщин 2018 года прошёл в Синьтае (Китай) с 21 по 27 апреля в основной программе, быстрых шашках и блице. Призёры — Чжан Ю, Чжао Ханьцин и Enkhbold Khuslen получили право участвовать в чемпионате мира 2019 года. Согласно положению, победитель получал титул международного гроссмейстера, серебряный призёр — титул международного мастера, бронзовый призёр — мастера ФМЖД (при участии минимум 16 спортсменов).

Одновременно проходил чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин. Соревнования проводились в разных возрастных категориях.

Результаты

Классические

Участницы 

 GMIF — международный гроссмейстер
 MIF — международный мастер
 MFF — мастер ФМЖД
 CMFF — кандидат в мастера ФМЖД

Итоговое положение 
Швейцарская система в 8 раундов.

Блиц

Итоговое положение 
Круговая система.

Рапид

Итоговое положение 
Круговая система.

Ссылки 
 Asian Championship 2018 Official Information & Regulation 
 Сайт турнира
 Результаты во всех возрастных категориях

Чемпионаты Азии по международным шашкам
2018 год в шашках
Чемпионаты Азии в 2018 году
Шашки
Спорт в Китае в 2018 году
Международные соревнования по шашкам в Китае
Апрель 2018 года